Župnija Št. Janž pri Dravogradu je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Dravograd-Mežiška dolina Koroškega naddekanata, ki je del Nadškofije Maribor.

Župnijska cerkev je cerkev sv. Janeza Krstnika.

Glej tudi 

 Seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 

 Jagnje.si, uradna stran Pastoralne zveze župnij Dravograd

Št. Janž pri Dravogradu
Dekanija Dravograd-Mežiška dolina
Šentjanž pri Dravogradu